The Fighting Gringo – film del 1917 diretto da Fred Kelsey
The Fighting Gringo – film del 1939 diretto da David Howard